Forejt je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jindřich Forejt (* 1977), bývalý ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky
 Jiří Forejt (* 1944), český genetik
 Josef Forejt (1922–2013), československý fotbalista a trenér
 Karel Forejt (* 1966), český basketbalista
 Martin Forejt (* 1976), český fotbalista
 Přemek Forejt (* 1987), český kuchař
 Vladislav Forejt (1897–1974), český cestovatel a novinář